Mezgolits ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Mezgolits (* 1979), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Klaus Mezgolits (* 1962), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Marc Mezgolits (* 1990), österreichischer Jazzmusiker